Phoenice – Antica città dell'Epiro
Phoenice – Antica provincia dell'impero romano, nell'attuale Libano
Phoenice Libanensis – Antica provincia dell'impero romano, nell'attuale Siria